Piętnaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w byłej stolicy Kazachstanu, Ałmaty, na skoczni Gornyj Gigant. Były to pierwsze Pucharu Świata zawody na tej skoczni, oraz pierwsze w tym kraju. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Maciej Kot (było to szóste zwycięstwo Polaka w kwalifikacjach), zaś do drugiego Taku Takeuchi. Oba konkursy wygrał Peter Prevc, zwyciężając po raz 12. i 13. w sezonie (wyrównał osiągnięcie Gregora Schlierenzauera z sezonu 2008/2009) i tym samym zapewnił sobie pierwszą w karierze Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ. W obu konkursach punktował Dawid Kubacki, zajmując 30. i 25. miejsce, natomiast w rozegranym dzień później drugim do drugiej serii awansował Andrzej Stękała – 28. miejsce.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Ałmaty był Siergiej Żyrianow, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej był dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Hubert Mathis, a jego asystentem – Nikołaj Pietrow.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Ałmaty

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Ałmaty
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ałmaty
2016 w Kazachstanie